Die Swiss Indoors Basel 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis zum 27. Oktober 2013 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Valencia die Valencia Open 500 gespielt, die wie die Swiss Indoors Basel zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten. Der Austragungsort des Turniers war die St. Jakobshalle, die knapp hinter der Basler Stadtgrenze in Münchenstein liegt.

Der Argentinier Juan Martín del Potro konnte seinen Vorjahrestitel souverän verteidigen. Im Final traf er erneut auf den Lokalmatador Roger Federer, den er in drei Sätzen besiegen konnte. Im laufenden Jahr war dies bereits sein vierter Titel sowie sein 17. Titel insgesamt in seiner Karriere. Im Doppel gewannen im letzten Jahr der Kanadier Daniel Nestor und der Serbe Nenad Zimonjić den Titel. Während Zimonjić in diesem Jahr mit einem neuen Partner bei den Valencia Open 500 antrat, spielte Nestor in diesem Jahr an der Seite von Vasek Pospisil bei den Swiss Indoors. Sie schieden jedoch bereits in der ersten Runde gegen Denis Istomin und Horacio Zeballos in zwei Sätzen aus. Den diesjährigen Final gewannen Treat Huey und Dominic Inglot in drei Sätzen gegen das österreichische Duo Julian Knowle und Oliver Marach.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Swiss Indoors Basel 2013 fand am 19. und 20. Oktober 2013 in der St. Jakobshalle statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Swiss Indoors Basel 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 166 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 157 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 154 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Münchenstein